Yuki Sato
 Yuki Sato (née en 1980), joueuse de softball
 Yūki Satō (né en 1986), athlète japonais